Goro steht für:
 Goro, Gemeinde in der Provinz Ferrara, Italien
 Goro (Benin), Arrondissement im Departement Borgou, Benin
 Goro (Gebäck), Weihnachtsgebäck
 Goro (Apfel), Apfelsorte

Gorō ist der Vorname folgender Personen:
 Gorō Inagaki (* 1973), japanischer Sänger und Schauspieler
 Miura Gorō (1847–1926), japanischer Militär und Politiker 
 Gorō Miyazaki (* 1967), japanischer Anime-Regisseur
 Saimura Gorō (1887–1969), japanischer Kendōka
 Gorō Shimura (1930–2019), japanisch-US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Tom Goreau, jamaikanischer Biochemiker und Meeresbiologe